II Зимняя Универсиада прошла на высокогорном курорте  (), находящемся в кантоне Во в Швейцарии, с 6 по 12 марта 1962 года.

Медали 

|-
|| 1 || align=left |  ФРГ || 5 || 1 || 1 || 7
|-
|| 2 || align=left |  СССР || 2 || 3 || 1 || 6
|-
|| 3 || align=left |  Франция || 2 || 2 || 3 || 7
|-
|| 4 || align=left |  Япония || 2 || 1 || 3 || 6
|-
|| 5 || align=left |  Чехословакия || 1 || 1 || 0 || 2
|-
|| 6 || align=left |  Австрия || 0 || 2 || 3 || 5
|-
|| 7 || align=left |  Норвегия || 0 || 1 || 0 || 1
|-
|| 8 || align=left |  Финляндия || 0 || 1 || 0 || 1
|-
|| 9 || align=left |  Швеция || 0 || 0 || 1 || 1
|-
|| 10 || align=left |  Венгрия || 0 || 0 || 1 || 1
|}

Участники 

  Австрия (18)
  Бельгия (1)
  Болгария (10)
  Венгрия (10)
  Испания (8)
  Италия (12)
  Ливан (8)
  Ливия (2)
  Нидерланды (10)
  Новая Зеландия (1)
  Норвегия (8)
  Польша (18)
  СССР (42)
  США (1)
  ФРГ (30)
  Финляндия (5)
  Франция (17)
  Чехословакия (39)
  Швейцария (41)
  Швеция (17)
  Югославия (16)
  Япония (16)

Результаты соревнований

Горнолыжный спорт

Мужчины

Женщины

Лыжное двоеборье

Лыжные гонки

Прыжки на лыжах с трамплина

Фигурное катание

Хоккей с шайбой

Примечания

Ссылки 
 1960-2017 Statistics WINTER UNIVERSIADES
 Resultater fra Universiaden i Villars i 1962

Зимние Универсиады
Международные спортивные соревнования в Швейцарии
Март 1962 года
Спорт в Швейцарии в 1962 году